Die  (gebräuchliche Abkürzung: GST) ist eine der Mehrwertsteuer vergleichbare Steuer, die in verschiedenen englischsprachigen Ländern auf verkaufte Güter und erbrachte Dienstleistungen erhoben wird.

Australien 
In Australien wurde die  mit dem  erst am 1. Juli 2000 eingeführt. Gleichwohl gab es schon zuvor eine Warensteuer, die sich  () (Großhandel Verkaufssteuer) nannte und 1930 eingeführt wurde. In dieser Zeit war die Wirtschaft von der Produktion von Gütern bestimmt und Dienstleistungen wurden von der Steuer nicht erfasst. Besteuert wurden alle produzierten oder importierten Güter. Über die Jahre hatte sich dann auch die australische Gesellschaft mehr in Richtung in Erbringung von Dienstleistungen verändert, die dann mit der Einführung der  ebenfalls besteuert wurde. Der Steuersatz wurde auf 10 % für Güter und Dienstleistungen festgelegt und hat sich seit dem nicht geändert.

Ausgenommen von der  können Dienstleistung im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in der Kinderbetreuung und frische unbearbeitete Lebensmittel sein.

Unternehmen bis 75.000 A$ Umsatz pro Jahr sind nicht verpflichtet  an das  abzuführen, ebenso -Organisationen, wenn sie einen Jahresumsatz von 150.000 A$ nicht übersteigen.

Kanada 
Die  hielt in Kanada mit dem 1. Januar des Jahres 1991 Einzug und löste damit die  () ab. Die  lag bei 13,5 % und wurde auf alle produzierten Güter erhoben, auch auf die, die in den Export gingen. Die Kritik daran war groß und es wurde damit gerechnet, dass kanadische Firmen dadurch erheblich Nachteile im Export zu verzeichnen hätten.

Doch mit der Einführung der  wurde das Besteuerungssystem nicht einfacher. Die , die auf 7 % festgesetzt wurde, besteuerte mit einigen Ausnahmen alle Güter, Dienstleistungen und Finanzleistungen, wobei die Einnahmen der Staatskasse zugerechnet wurden. Zusätzlich erhoben die einzelnen Provinzen des Landes eine  (), die bei 8 % lag, der Kasse der jeweiligen Provinz zugeordnet wurde, aber unterschiedliche Ausnahmen haben konnte. Das führte dazu, dass eine Dienstleistung oder ein Produkt, je nachdem wo es erworben wurde, einer unterschiedlichen Besteuerung unterlag und auch darauf geachtet werden musste, wo erworben und wo verkauft wurde.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2008 schlossen sich die drei Provinzen ,  und Neufundland und Labrador in Sachen / zusammen und vereinheitlichten das Besteuerungssystem mit der Zusammenlegung von  und  zur  (). Gleichzeitig wurden die  von der Zentralregierung von 6 % auf 5 % reduziert, so dass die Verbraucher nun nur noch eine einheitliche Steuer von 13 % zu entrichten hat, die jetzt in den betreffenden Provinzen  genannt wird. Die Provinzregierung von Ontario ist dem Beispiel der drei anderen Provinzen gefolgt und hat die HST am 1. Juli 2010 ebenfalls eingeführt.

Unternehmen bis zu einem Jahreseinkommen von 30.000 C$ ist es freigestellt, ob sie sich für die // registrieren lassen wollen und diese an die  abführen.

Im französisch sprechenden Teil von Kanada wird die   () genannt.

Neuseeland 
In Neuseeland wurde die  mit dem  von der damaligen  Regierung unter David Lange erstmals im Jahr 1986 eingeführt. Die 10%ige Steuer, die ab dem 1. Oktober des Jahres auf alle Waren und Dienstleistungen erhoben wurde, wurde von den Kritikern als regressive Steuer bezeichnet und die Politik des Finanzministers , der die desolate Finanzsituation des Landes damit in den Griff bekommen wollte, mit  betitelt.

Am 1. Juli 1989 wurde die  auf 12,5 % angehoben und am 1. Oktober 2010 nochmals auf derzeitige 15 % erhöht. Man war bei der ersten Erhöhung allerdings in der Beurteilung gespalten, ob die Steuer bis zu dem Zeitpunkt einen positiven Effekt gehabt hatte. Als Unternehmer ist man ab einem Umsatz von 60.000 NZ$ pro Jahr verpflichtet die  an das  abzuführen.

Singapur 
Die  wurde in Singapur am 1. April 1994 eingeführt, wobei das -System von Großbritannien und das -System von Neuseeland Pate gestanden haben sollen. Die  () treibt die Steuer ein, die auf alle Importe, produzierten Güter und Dienstleistungen erhoben wird.

Bei der Einführung der Steuer wurde der Steuersatz zunächst auf 3 % festgesetzt und stabilisierte seinerzeit damit die Finanzen von Singapur mit 1,6 Mrd. S$. In den Jahren 2003 und 2004 wurde der Steuersatz zuerst auf 4 % und dann auf 5 % angehoben und zuletzt am 1. Juli 2007 auf 7 % fixiert.

Hongkong 
In einer Presseerklärung vom 12. September 2006 kündigte der  des  von Hongkong, , die Einführung einer  für Hongkong an und begründete dies mit den Herausforderungen einer extern orientierten Ökonomie, einer schnell alternden Gesellschaft und der Tatsache, dass etwa 60 % der öffentlichen Ausgaben für Bildung, Soziale Sicherung, Gesundheit und Medizinische Versorgung ausgegeben wird.

Doch der Grund zu einer Einführung der  scheint eher darin zu liegen, dass nur etwa 37 % der Arbeitnehmer Steuern auf Einkommen zahlen und nur wenige Firmen 60 % des gesamten GST-Steueraufkommens abdecken. Das macht den Haushalt der ehemaligen Kronkolonie anfällig in Bezug auf ökonomische ''. Eine Steuer auf Waren und Dienstleistungen würde hier dem Haushalt von Hongkong mehr Stabilität bringen.

Eine 5-prozentige , wie sie in der Diskussion war, würde Hongkong 3 bis 4 Mrd. US$ pro Jahr an Einnahmen bescheren. Der Zeitraum zur Einführung der Steuer wurde vom Finanzsekretär des  auf bis zu drei Jahren geschätzt, doch die Steuer wurde bisher nicht eingesetzt.

Malaysia 
Malaysia hatte geplant, eine  im Jahr 2011 einzuführen. Doch es brauchte mehr Zeit das Gesetz durch die parlamentarischen Gremien zu bekommen und die Bevölkerung auf die Änderungen einzustimmen. Am 9. Juni 2014 wurde schließlich der  vom Yang di-Pertuan Agong als Staatsoberhaupt unterzeichnet und mit der Veröffentlichung zehn Tage später rechtskräftig. Mit der Einführung der Steuer wurde die  und die  abgeschafft. Die Höhe der Steuer im Standard beträgt 6 %. Doch die Regierung kann hiervon zahlreiche Ausnahmen definieren.

Indien 
Auch Indien hatte sich entschlossen die  einzuführen und damit das britische -System abzuschaffen. Am 15. Dezember 2009 wurde dazu ein sehr detaillierter Report vorgelegt, der unterschiedliche -Systeme und die Einführung der Steuer beschreibt. Um den einzelnen Bundesstaaten in Indien die finanzielle Autonomie zu belassen, wurde in dem Report vorgeschlagen, eine  und eine  einzuführen, wobei das „C“ für , also für die Zentralregierung und „S“ für , der jeweiligen Bundesstaaten steht.

Die Einführung der Steuer war zunächst für den 1. April 2010 geplant, scheiterte aber an den Differenzen zwischen einzelnen Bundesstaaten und der Zentralregierung. Sodann war eine Einführung für den 1. Oktober 2010 ins Visier genommen worden. Die Steuer sollte 5 % für die  und 7 % für die  betragen, so dass zusammen genommen die  in Indien 12 % betragen würde. Zum 1. Juli 2017 wurde dann letztendlich die GST eingeführt. Der Standardsatz der GST liegt seitdem bei 18 % und wird z. B. auf Anlagen, Maschinen und viele Dienstleistungen angewandt. Darüber hinaus werden Güter des täglichen Bedarfs mit 5 % und Luxusgüter mit einem Satz von 28 % besteuert.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Umsatzsteuer

Umsatzsteuer
Recht (Australien)
Recht (Kanada)
Recht (Neuseeland)
Recht (Malaysia)
Recht (Indien)